Tarásov puede referirse a:

Apellido 

 Tarásov (apellido),  apellido patronímico ruso.

Lugares 

 Tarásov (óblast de Rostov), población rural en el óblast de Rostov.
 Tarásov (óblast de Volgogrado), población rural rusa en el óblast de Volgogrado.